Il Festival del Cinema di Pola (in croato Pulski filmski festival) è un festival cinematografico annuale che si svolge a Pola, in Croazia, all'interno dell'anfiteatro romano a partire dal 1954.

Dal 1957 al 1991 il festival è stato il principale evento dell'industria cinematografica jugoslava. Alla presenza delle massime autorità dello stato, il festival premiava attori, registi e produttori con l'Arena d'Oro (Zlatna arena), massimo riconoscimento cinematografico nazionale.

Dopo un anno di interruzione per gli eventi bellici e la dissoluzione del paese, dal 1992 la rassegna si è trasformata in vetrina del cinema croato e dal 2001 si è aperta alle produzioni internazionali.

Lista dei vincitori dell'Arenda d'Oro per il miglior film

1955—1980

1981-1990

1991-2020

Collegamenti esterni 
 

Festival cinematografici croati
Cinema jugoslavo
Cultura a Pola